ACEC steht für:

 American Council of Engineering Companies, ein US-amerikanischer Unternehmensverband
 Associacio' Collegial de Escritors de Catalunya, ein spanischer Schriftstellerverband
 Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi, ein ehemaliger belgischer Elektrotechnik- und Schienenfahrzeughersteller

Abkürzung